La Capella de la Mare de Déu de la Victòria és una església amb elements romànics i gòtics de Barcelona protegida com a Bé Cultural d'Interès Local. És l'única part que s'ha conservat del desaparegut Palau Reial Menor, la seu de la comanda o convent de l'orde del Temple a Barcelona.

Descripció 
L'edifici conegut com a Antiga capella del Palau té els seus orígens al , reformada entre 1542 i 1547 i restaurada per Elies Rogent el 1868, avui dia es coneix com a Mare de Déu de la Victòria.

La capella es localitza a una illa de cases emmarcada pels carrers del Palau, de la Comtessa i Ataülf, obrint la seva façana (amb el número 4) a aquesta última.

Es tracta d'un edifici de nau única amb capelles laterals i tres trams, coberts amb volta de creueria i separats per arcs faixons de mig punt rebaixat, els quals tenen la seva continuïtat al mur a través d'unes pilastres de secció quadrada.

El presbiteri es presenta com un espai ampli, de capçalera plana i cobert amb una volta estrellada; tot i que el tram immediat està cobert amb una volta de creueria, presenta diversos arcs entrellaçats rematats amb un floró que tenen únicament una funció decorativa i no pas estructural. Al mur del presbiteri es conserva la Verge de la Victòria, una imatge d'alabastre del .

A sengles costats de la nau central es disposen tres capelles, cobertes amb volta de creueria i obertes a la nau a través d'arcs conopials; les de la dreta comunicades entre si a través d'unes petites obertures d'arcs de mig punt que semblen fruit d'una reforma posterior. Al damunt d'aquestes capelles es disposen unes tribunes en voladís amb llosana i barana de pedra, unides entre si per un pas i obertes a la nau amb un arc lobulat.

L'actual façana -fruit de diverses intervencions- s'obre al carrer Ataülf i es presenta parcialment revestida amb un arrebossat de tonalitat marró. Tot sembla indicar que l'únic element original conservat (tot i que mogut) és la portalada, amb arc de mig punt, arquivoltes esculpides i mènsules figuratives. La porta es troba emmarcada i rematada per un element triangular que recorda en certa manera un frontó. La façana es remata amb un coronament triangular on es disposen dues filades d'arcuacions ascendents que prenen com a referència alguns models romànics pirinencs. Per contra, la resta d'elements, com les finestres i la rosassa, són resultat de la restauració del .

Història 
La història d'aquest edifici discorre en bona part paral·lela a la del Palau Reial Menor de Barcelona, també conegut com a Palau de la Comtessa, desaparegut al .

Sembla que la construcció de la capella té a veure amb la donació "d'una casa emmurallada i emmerletada construïda parcialment en els murs de l'antiga muralla romana i tocant al castell de Regomir", que un tal Ramon Massanet havia fet a l'Ordre del Temple. Les obres haurien començat cap al 1245. Quan l'Ordre dels Templers va ser dissolta, l'edifici va passar a diferents propietaris -entre ells l'ordre dels Cavallers de Sant Joan de l'Hospital- fins que finalment va convertir-se en part del que es va anomenar Palau Reial Menor, enderrocat al 1858.

Al , el Palau Reial Menor era ja propietat dels Requesens, els quals van encarregar al Mestre Andreu Matxí la reforma de la capella (1542-1547).

Un dels elements més reformats és la façana; el 1868 l'arquitecte Elies Rogent va dirigir el projecte de restauració del frontis del carrer Ataülf. En aquesta nova façana, Rogent va incorporar les restes d'una antiga porta lateral del , d'arquivoltes treballades i amb mènsules figurades, que avui dia es veuen. També va realitzar de vell nou les finestres, la rosassa i el coronament de l'edifici.

A l'interior encara es conserva la Verge de la Victòria, una imatge d'alabastre contractada el 1556 junt amb uns retaules de fusta a Martí Díez de Liatzasolo. El retaule major, pintat cap al 1576 per Isaac Hermes Vermei, es perdé el 1936.

Referències

Enllaços externs 

 

Patrimoni monumental del Barri Gòtic
Esglésies romàniques de Barcelona
Esglésies gòtiques de Barcelona
Edificis del barri Gòtic